Алесский эдикт, Алесский мир () — мирный договор, составленный кардиналом Ришельё и подписанный в Алесе 28 июня 1629 года между королем Людовиком XIII между и лидерами гугенотов. Договор подтвердил основные принципы Нантского эдикта, но отличался тем, что в нём содержались дополнительные положения о том, что гугеноты больше не имели политических прав, и им надлежало немедленно отказаться от всех городов и крепостей. Договор закончил гугенотские восстания, даровал амнистию гугенотам и гарантировал терпимость к этой религиозной группе. К несчастью для гугенотов, мир продлился недолго: Людовик XIV возобновил преследование протестантов, что привело к отмене Нантского эдикта в 1685 году.

Литература 
 Salmon, J. H. M. Peasant Revolt in Vivarais, 1575—1580. French Historical Studies, Vol. 11, No. 1, (Spring 1979). Duke University Press.
 Knecht, R. J. The French Civil Wars (2000) Pearson Education Limited.

События 27 сентября
1629 год
Законодательство о религии
Свобода совести
Реформация во Франции
Гугенотские восстания
Французские королевские эдикты